В Главной лиге бейсбола (МЛБ) в клуб 500 хоум-ранов входят отбивающие, которые за свою карьеру выбили 500 или более хоум-ранов в регулярном чемпионате МЛБ. Первым бейсболистом, покорившим данное достижение, стал Бейб Рут 11 августа 1929 года. Всего за свою карьеру Рут выбил 714 хоум-ранов и был лидером МЛБ по этому показателю почти 40 лет, пока в 1974 году Хэнк Аарон не превзошёл его. Рекорд Аарона в 755 хоум-ранов продержался до 2007 года, когда Барри Бондс установил новый — 762 хоум-рана. Всего, по данным на конец сезона 2017 года в клуб 500 хоум-ранов входит 27 человек.

Среди бейсболистов, входящих в клуб 500 хоум-ранов, 14 были правшами, 11 — левшами, а двое отбивали как левой, так и правой рукой. Пятеро представителей клуба — Хэнк Аарон, Уилли Мейс, Эдди Мюррей, Рафаэль Палмейро и Алекс Родригес также входят в клуб 3000 хитов. Алекс Родригес выбил свой 500-й хоум-ран в возрасте 32 лет и 8 дней, став самым молодым игроком, которому покорилось данное достижение. Позже других в этот клуб вошёл Тед Уильямс — в возрасте 41 года и 291 дня.

Ранее попадание в клуб 500 хоум-ранов было гарантией включения в Национальный бейсбольный Зал славы, однако в последние годы многие стали считать, что это уже не так. Это связано с падением престижа клуба из-за большого количества новых членов. Так с 1999 по 2009 год в него вошло 10 новых членов. Кроме того, некоторые игроки, попавшие туда в последнее время, стали фигурантами антидопинговых скандалов. Поэтому четыре игроков клуба — Барри Бондс, Марк Макгвайр, Гари Шеффилд и Самми Соса хотя и имеют право быть избранным в Зал славы, так пока и не попали туда. А Рафаэль Палмейро в 2014 году полностью потерял шансы попасть в Зал славы.

Члены клуба 

 Статистика представлена на 11 мая 2019 года

Примечания

Ссылки 
 
 

Главная лига бейсбола